GRE:
 GRE (протокол) — Generic Routing Encapsulation
 GRE (тест) — Graduate Record Examinations
GRE, Grand River Enterprises (компания) – Grand River Enterprises
 GRE (компания) — японская компания.